

Biografia 
Ha rappresentato la  ai Giochi olimpici estivi di  nelle gare dei 100m sl e Staffetta 4x200m sl, ed ai Giochi olimpici estivi di  nel torneo di pallanuoto.

Collegamenti esterni